Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015 se konalo ve dnech 28. února a 1. března 2015 v rychlobruslařské hale Ledovyj dvorec Alau v kazašské Astaně. Celkově se jednalo o 46. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajoval titul pouze Nizozemec Michel Mulder, Číňanka Jü Ťing zde nestartovala. V Astaně poprvé ve své kariéře zvítězili Rus Pavel Kuližnikov a Američanka Brittany Boweová. Českou výpravu tvořila Karolína Erbanová, která získala bronzovou medaili.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2015, isuresults.eu

2015
Rychlobruslení v roce 2015
Rychlobruslení v Kazachstánu
Sportovní události v Astaně
Sport v Kazachstánu v roce 2015